Anne-Marie Gélinas peut faire référence à :

 Anne-Marie Gélinas (1957-), poète et auteur-compositeur interprète québécoise ;
 Anne-Marie Gélinas (1964-), productrice québécoise.